

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд 2015 года в Уругвае, проходившем в период с 14 января по 7 февраля 2015 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Аргентина

Парагвай

Перу

Эквадор

Боливия

Группа B

Уругвай

Бразилия

Колумбия

Венесуэла

Чили

Ссылки
Составы на официальном сайте турнира

2015